Ниже представлены составы команд на чемпионате Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2007.

Аргентина 
Тренер:  Уго Токалли

Боливия 
Тренер:  Оскар Вильегас

Бразилия 
Тренер:  Нельсон Родригес

Венесуэла 
Тренер:  Нельсон Карреро

Колумбия 
Тренер:  Эдуардо Лара

Парагвай 
Тренер:  Эрнесто Мастранхело

Перу 
Тренер:  Хосе Луис Павони

Уругвай 
Тренер:  Густаво Феррин

Чили 
Тренер:  Хосе Сулантай

Эквадор 
Тренер:  Иван Ромеро

Примечания 

2007